Radim kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Radim (ort i Tjeckien), 
 Radím, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar